Njemačka nogometna Bundesliga 2010./11. bit će 48. sezona prve njemačke nogometne lige - Bundeslige. Sezona će započeti 21. kolovoza 2010. s utakmicom otvorenja s braniteljem prvaka, Bayern Münchenom; zadnje će se kolo igrati 14. svibnja 2011.

Promovirani i degradirani
VfL Bochum i Hertha BSC su direktno ispali u drugu ligu zbog posljednjih pozicija prošle sezone. Bochum je postavio rekord, ispavši po šesti put iz 1. Bundeslige, nakon četiri godine u društvu najboljih, dok je Hertha BSC ispala u drugu ligu nakon trinaest godina.

Momčadi koje su ispale zamijenjene su prvakom 2. Bundeslige 1. FC Kaiserslauternom, i drugoplasiranim FC St. Paulijem. Kaiserslautern se u Bundesligu vratio nakon četiri godine, a St. Pauli nakon osam godina.

Treće mjesto odlučivalo se preko razigravanja za ostanak. Kao i prošle godine, opet je u razigravanju nastupao, 1. FC Nürnberg, ovog puta kao bundesligaška momčad. FC Augsburg je kao trećeplairani u 2. Bundesligi bio drugi sudionik susreta. Kao i u razigravanju prošle sezone, Nürnberg je oba dvoboja pobijedio ukupnim rezultatom od 3:0, i ostao u prvoj ligi.

Ova je sezona treća od ujedinjenja Njemačke bez momčadi iz bivše Istočne Njemačke. Isti se slučaj dogodio u sezonama 2009./10. i 2005./06.

Stadioni i momčadi

Ljestvica

Rezultati

Razigravanje za ostanak
Borussia Mönchengladbach kao šesnaestoplasirana momčad Bundeslige susrela se s trećeplasiranom ekipom druge lige, Bochumom, na dvije utakmice. Ukupnom pobjedom od 2:1, Mönchengladbach je ostala u prvoj ligi, i nastupat će u Bundesligi 2011./12.

Statistika

Strijelci
28 golova
  Mario Gómez (Bayern München)

22 gola
  Papiss Cissé (SC Freiburg)

17 golova
  Milivoje Novakovič (1. FC Köln)

16 golova
  Lucas Barrios (Borussia Dortmund)
  Theofanis Gekas (Eintracht Frankfurt)
  Srđan Lakić (1. FC Kaiserslautern)

15 golova
  André Schürrle (Mainz 05)

14 golova
  Didier Konan Ya (Hannover 96)

13 golova
  Lukas Podolski (1. FC Köln)
  Raúl (Schalke 04)

Izvor: bundesliga.de

Asistenti
17 asistencija
  Christian Tiffert (1. FC Kaiserslautern)

11 asistencija
  Mario Götze (Borussia Dortmund)
  Thomas Müller (Bayern München)
  Franck Ribéry (Bayern München)
  Arturo Vidal (Bayer Leverkusen)

9 asistencija
  Mehmet Ekici (Nürnberg)
  Marko Marin (Werder Bremen)
  Zé Roberto (Hamburg)
  Diego (Wolfsburg)

8 asistencija
  Gonzalo Castro (Bayer Leverkusen)
  Christian Fuchs (Mainz 05)
  Lewis Holtby (Mainz 05)
  Marco Reus (Borussia Mönchengladbach)
  Arjen Robben (Bayern München)
  Nuri Şahin (Borussia Dortmund)

Izvor: bundesliga.de

Izvori

Vanjske poveznice
 Službena stranica Bundeslige  

Njemačka nogometna Bundesliga